Ро́берт Капла́н: Каплан, Роберт (род. 1940) — американский экономист, профессор.
  (род. 1952) — американский публицист.